Malletiidae är en familj av musslor. I den svenska databasen Dyntaxa används i stället namnet Malletidae. Malletiidae ingår i ordningen Nuculoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Malletiidae 20 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Malletiidae